Войной в Ираке обозначают следующие конфликты на территории Ирака:
 Ирано-иракская война (1980—1988)
 Война в Персидском заливе (1990—1991).
 Иракская война (2003—2011).
  (2006—2008)
 Гражданская война в Ираке (2011—2017).